IX чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Нидерландах с 4 по 12 декабря 1986 года. Игры проводились в Утрехте, Алмере, Апелдорне, Гааге, Амстердаме, Схидаме, Бреде, Леувардене, Гронингене, Хорне, Арнеме, Херлене, Верте, Эммене и Ситтарде. Три лучших сборные (СССР, Чехословакия, Венгрия) получили путёвки на олимпийский турнир 1988 года.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Финальная стадия

Полуфинал А

Полуфинал B

Финальные игры 
 Финал:        –   30:22 (15:12)
 за 3 место:  –   23:19	(14:8)
 за 5 место:  –   28:26 ОТ (10:13; 22:22)
 за 7 место:  –   18:17 (9:8)
 за 9 место:  –   18:17 (11:10)
 за 11 место:  –   31:30 пен.  (13:12; 23:23; 25:25 – ОТ)

Игры за 13-16 места

Распределение мест

Составы

Судьи 
  Блум
  Ван Цзиюнь
  Ален Карле
  Кнудсен
  Хенри Коппе
  Леларж
  Ян Рольф Лудвигсен
  Марин Марин
  Мортенсен
  Манфред Праузе
  Рейн
  Хансрюди Рикарт
  Сарнола
  Пер Эрик Сьонг
  Юрий Таранухин
  Петер Хак
  Эрхард Хофман
  Цзюй Чжичжун
  Джумбер Чхартишвили
  Штефан Шербан
  Элиассон
  Юханссон

Ссылки
 Сайт Международной Федерации гандбола
 Профиль на todor66.com
 Профиль на Frauenhandball-Archiv

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
1986 год в гандболе
Гандбол в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1986 году
Чемпионаты мира в Нидерландах
Квалификация на летние Олимпийские игры 1988